Rebecca može značiti:

Osobe
 Rebecca Adlington (rođena 1989.), britanska plivačica
 Rebecca Lancefield (1895. – 1981.), američka mikrobiologinja
 Rebecca Romijn (rođena 1972.), američka glumica i model

Ostalo
 Rebecca (1940.), film
 Rebecca Chambers, lik iz serijala videoigara Resident Evil